Thorbjörn Fälldin har haft tre ministärer
Regeringen Fälldin I (1976-1978)
Regeringen Fälldin II (1979-1981)
Regeringen Fälldin III (1981-1982)